Pietraszki (Ermland-Mazurië)
 Pietraszki (Podlachië)
 Pietraszki (Kielce) - stadsdeel van de stad Kielce, Polen